Osoby o tym nazwisku:
 Jan Paweł Woronicz – rzymskokatolicki duchowny, poeta
 Janusz Woronicz – polski działacz emigracyjny i publicysta
 Józef Woronicz – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Samuel Woronicz – polski urzędnik
 Teodor Woronicz – polski urzędnik, poseł na Sejm

Zobacz też 
 Woronowicz